Prescott kan som auktorsförkortning betyda:

 John D. Prescott
 Gerald Webber Prescott

Robotskapade auktorsförkortningar